En Rube Goldberg-maskine, navngivet efter den amerikanske tegneserietegner Rube Goldberg, eller den mere danske Storm P Maskine, navngivet efter den danske tegner og opfinder Storm P, er en maskine der udfører en simpel opgave på en indirekte og overdrevet kompliceret måde. Normalt består disse maskiner af en serie af ikke-relaterede enheder; en bevægelse i en enhed sætter gang i den næste, hvilket i sidste ende leder til den ønskede effekt. I Storbritannien bruges termen Heath Robinson contraption, der er opkaldt efter tegneserier tegnet af illustratoren W. Heath Robinson.

Designet af disse "maskiner" bliver ofte præsenteret på papir og vil i mange tilfælde være umulige at implementere i virkeligheden. I nyere tid er der blevet skabt flere af disse maskiner til underholdning (f.eks. morgenmadsscenen i Peewee's Big Adventure, i flere af [[Krummerne|Krumme]]-filmene og Walter og Trofast) og Rube Goldberg competitions.

Over årene har udtrykket udviklet sig og bruges nu til at referere til mange typer forvirrende og overdrevet komplicerede systemer. Eksempelvis i nyheder inklusive "Is Rep. Bill Thomas the Rube Goldberg of Legislative Reform?" og "Retirement 'insurance' as a Rube Goldberg machine".

Se også 
 Joseph Herscher - amerikansk youtuber, der laver Rube Goldberg-maskiner

Referencer

Eksterne henvisninger 

 The Official Rube Goldberg Web Site
 Rube Works: The Official Rube Goldberg Invention Game
 Smithsonian Archives of American Art: Oral History Interview, 1970 
 Annual National Rube Goldberg Machine Contest
 Detailed specifications of an award-winning Rube Goldberg machine from the New York City science fair
 Friday After Thanksgiving (FAT) chain reaction competition at the MIT Museum
 

Maskiner
Mekanismer (ingeniørvidenskab)
Storm P